«Kostel» puede referirse a:

Abreviatura 
 Kostel., abreviatura de Vincenz Franz Kosteletzky (1801-1887).

Toponimia

en Bulgaria 
 Kostel, Elena, Veliko Tărnovo.

en Croacia 
 Kostel, Pregrada.

en Eslovenia 
 Kostel, Kostel.
 Kostel, municipio.